Geels ist ein niederländischer Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Gibbs.

Namensträger 
 Laurens Geels (* 1947), niederländischer Regisseur und Filmproduzent.
 Ruud Geels (* 1948), niederländischer Fußballer

Familienname
Niederländischer Personenname
Patronym